Lónafjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Lónafjörður (vik), Norðurland eystra, 
 Lónafjörður (fjord), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar